Fotboll vid panamerikanska spelen 1971 spelades i  Colombia på fem platser: Cali (spleens värdort) Cartago, Buga, Palmira och Tuluá, under perioden 31 juli-12 augusti 1971. 12 lag delades in i tre fyralagsgrupper där alla mötte alla, och Mexiko var titelförsvarare. Efter den preliminära omgången spelades en avslutande omgång.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Finalspel

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com
 

Panamerikanska spelen
1971
Panamerikanska spelen 1971
Panamerikanska spelen 1971